Článek České fotbalové kluby v evropských pohárech uvádí souhrnný přehled výsledků dosažených českými fotbalovými kluby v Poháru mistrů evropských zemí, Lize mistrů, Poháru vítězů pohárů, Poháru UEFA, Evropské lize a Veletržním poháru.

Historická tabulka českých fotbalových klubů v evropských pohárech (celkově) 

 Pozn.1: V tabulce je užit tříbodový systém (3 body za vítězství, bod za remízu)
 Pozn. 2: Výsledky RH Brno jsou započteny do bilance Zbrojovky Brno, neboť došlo ke sloučení klubů, naopak výsledky KPS Brno (Královopolská, Spartak KPS, budoucí Lerk Brno) jsou samostatně, byť v některých statistikách jsou chybně slučovány
 Pozn. 3: Výsledky Marily Příbram nejsou zahrnuty do výsledků Dukly Praha
 Pozn. 4: stav k 01.10.2016
 Pozn. 5: Pravděpodobně nejsou započítány sezony 2012/13, 2013/14, 2014/15 a 2015/16 z důvodu málo zdrojů těchto sezon

Historická tabulka českých fotbalových klubů v Lize mistrů (Poháru mistrů evropských zemí) 

 Pozn. 1: stav k 10.10.2013

Historická tabulka českých fotbalových klubů v Poháru vítězů pohárů 

 Pozn. 1: tabulka je definitivní, pohár zanikl

Historická tabulka českých fotbalových klubů v Evropské lize (Poháru UEFA) 

 Pozn. 1: Započteny i výsledky Veletržního poháru, jehož transformací Pohár UEFA vznikl
 Pozn. 2: stav k 17.5.2018

Související články
 Výsledky Sparty Praha v evropských fotbalových pohárech
 Výsledky Slavie Praha v evropských fotbalových pohárech
 Dukla Praha (fotbal)
 FC Baník Ostrava
 FC Zbrojovka Brno
 SK Sigma Olomouc
 FC Slovan Liberec
 FC Viktoria Plzeň
 Bohemians Praha 1905
 FK Teplice
 FK Viktoria Žižkov
 FK Baumit Jablonec
 FC Vítkovice
 FK Mladá Boleslav
 FC Tescoma Zlín
 1. FK Příbram
 FC Lerk Brno

Fotbal v Česku
Evropské fotbalové soutěže UEFA